Vale dos Dinossauros (Serra de Aire) - monumento natural com pegadas de dinossauros, em Portugal.
Vale dos Dinossauros (Sousa) - unidade de conservação no estado da Paraíba, no Brasil.
O Vale dos Dinossauros - desenho da Hanna-Barbera

Desambiguação